Adriano Aprà, critico cinematografico italiano
 Nietta Aprà, storica dell'arte, scrittrice e saggista italiana
 Pierluigi Aprà, attore italiano